Brood peut désigner :
  ;
 les Brood, une espèce extra-terrestre dans les comics Marvel ;
 Maris Brood, un personnage de Star Wars ;
 Herman Brood (1946–2001), musicien et acteur néerlandais ;
 Ruud Brood (né en 1962), joueur et entraîneur de football néerlandais ;
 Philippe Brood (1964–2000), homme politique néerlandais.